Begraafplaats van Asse kan verwijzen naar de volgende begraafplaatsen in de Belgische gemeente Asse:

 Ommuurde begraafplaats Terheide
 Begraafplaats van Asse (Mollemsebaan)